Albert Lindström kan avse:
Albert Lindström (tonsättare) (1853–1935), en svensk tonsättare, musiklärare och organist
Albert Lindström (hästuppfödare) (1859–1939), en svensk godsägare, hästuppfödare och överdirektör